La Mort de Sophonisbe est le titre de plusieurs œuvres. Il peut faire référence à :
 La Mort de Sophonisbe, tableau de Mattia Preti ;
 La Mort de Sophonisbe, tableau de Giambattista Pittoni ;
 La Mort de Sophonisbe, tableau d'Anatole Devosge.